Stapar je lahko:
 Stapar, Valjevo (Srbija)
 Stapar, Sombor (Srbija)